KGL steht für:
 Kanu-Gemeinschaft List, Kanusportverein aus Hannover
 Flughafen Kigali in Ruanda nach dem IATA-Code 
 King’s German Legion, deutscher militärischer Verband in britischem Sold (1803–1816)
 Kogalymavia, eine russische Fluggesellschaft (ICAO-Code)

KgL
 Kommission für geschichtliche Landeskunde = Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg

kgl steht für:
 Kunggari (ISO-639-3-Code), Varietät von Bidjara, australische Sprache in Queensland

kgl. bzw. königl. steht für:
 Abkürzung für königlich

 
KGL